Второй сезон американского анимационного телесериала «Рик и Морти» впервые транслировался в США в рамках позднего ночного программного блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Премьерный эпизод, «Рик во времени», вышел 26 июля 2015 года. Последний, «Свадебные Сквончеры», вышел 4 октября того же года.

Следующий, третий сезон мультсериала вышел в 2017 году.

Актёрский состав

Основной состав 
 Джастин Ройланд — Рик Санчес и Морти Смит, два главных героя сериала; Рик — эксцентричный сумасшедший учёный, а Морти — его добрый, но легко огорчающийся внук.
 Крис Парнелл — Джерри Смит, зять Рика и отец Морти; простодушный и неуверенный в себе человек, который не одобряет влияние Рика на его семью.
 Спенсер Грэммер — Саммер Смит, внучка Рика и сестра Морти; обычный подросток, который беспокоится об улучшении своего статуса среди сверстников.
 Сара Чок — Бет Смит, дочь Рика и мать Морти; в целом уравновешенный человек, недовольный своим браком.

Приглашённые звёзды 
 Киган-Майкл Кей — Яйцеголовый монстр #1, существо из четырёхмерного пространства.
 Джордан Пил — Яйцеголовый монстр #2, существо из четырёхмерного пространства.
 Джемейн Клемент — Шептун, газообразное существо.
 Энди Дэйли — Кромбопулус Майкл, инопланетный убийца.
 Кристина Хендрикс — Юнити, инопланетный коллективный разум.
 Пэттон Освальт — Бета-7, инопланетный коллективный разум.
 Кит Дэвид — Жираф наоборот, форма инопланетного паразита.
 Мэтт Уолш — Сонный Гэри, форма инопланетного паразита.
 Кертвуд Смит — генерал Нейтан, генерал армии США.
 Стивен Кольбер — Зип, создатель мини-вселенной.
 Нейтан Филдер — Кайл, создатель кроха-вселенной.
 Алан Тьюдик — Крис, президент микровселенной Рика.
 Алекс Хирш — Тоби Мэтьюз, старшеклассник.
 Джим Раш — Глаксо Слимслом, психиатр по вопросам брака.
 Мэтт Бессер — инопланетный лидер.
 Гэри Коул — инопланетный доктор.
 Вернер Херцог — Шримпли Пибблз, инопланетный борец за гражданские права.
 Челси Кейн — Артриша, инопланетная девушка-фермер.
 Джеймс Кэллис — Пэт Гутерман, отец Тэмми.
 Триша Хелфер — Донна Гутерман, мать Тэмми.

Эпизоды

Производство 
В январе 2014 года сериал был продлён на второй сезон, который начнётся 26 июля 2015 года.

Режиссёрами выступили Уэс Арчер, Доминик Полчино, Брайан Ньютон и Хуан Меса-Леон, а сценаристами — соавторы сериала Джастин Ройланд и Дэн Хармон, Мэтт Роллер, Дэвид Филлипс, Райан Ридли, Майк МакМэхан, Том Кауфман, Дэн Гутерман и Алекс Рубенс. Все эпизоды имеют рейтинг TV-14, за исключением эпизода «Межвселенское кабельное 2: Искушение судьбы», который получил рейтинг TV-MA.

Реакция критиков 
Второй сезон имеет рейтинг одобрения 91 % на Rotten Tomatoes на основе 13 обзоров, со средним рейтингом 7,81 из 10. Консенсус критиков гласит: «Рик и Морти приобретают ещё более скользкие слои сложности в течение второго сезона, когда дисфункциональный дуэт ломает головы и диаметрально противоположные философии во время череды замысловатых забавных злоключений».

Награды и номинации

Выпуск на DVD 
Второй сезон был выпущен отдельно на DVD Регион 1 и Blu-ray 7 июня 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Rick and Morty — Season 2

Сезоны «Рика и Морти»
Телесезоны США 2015 года